Nereide (mitologija), kćeri Nereusa i Doris u grčkoj mitologiji
 Nereida (mjesec), Neptunov prirodni satelit